Kuryliwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Petrykiwka, siehe Kuryliwka
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, siehe Kuryliwka (Kupjansk)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Wolotschysk, siehe Kuryliwka (Wolotschysk)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Konotop, siehe Kuryliwka (Konotop)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lebedyn, siehe Kuryliwka (Lebedyn)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Kaniw, siehe Kuryliwka (Kaniw)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korop, siehe Kuryliwka (Korop)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nischyn, siehe Kuryliwka (Nischyn)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Chmilnyk, siehe Kuryliwka (Chmilnyk)